Gromada Ligota Książęca (powiat oleśnicki/namysłowski)
 Gromada Ligota Książęca  (powiat raciborski)